Шњеготина може да се односи на:
 Шњеготина Велика, насеље у општини Челинац, Република Српска, БиХ
 Шњеготина Горња, насеље у општини Теслић, Република Српска, БиХ
 Шњеготина Доња, насеље у општини Челинац, Република Српска, БиХ
 Шњеготина Средња, насеље у општини Челинац, Република Српска, БиХ